Művészetek Háza, Eger
Művészetek Háza, Gödöllő
Művészetek Háza, Miskolc
Művészetek Háza, Orosháza
Művészetek Háza, Szekszárd
Művészetek Háza, Veszprém